Астраханская духовная семинария — среднее учебное заведение Астраханской епархии Русской Православной Церкви, готовящее священно- и церковнослужителей. Существовала в 1778—1918 годах.

История 
Открыта 6 января 1778 года. В 1838 году в ней был открыт класс калмыцкого языка. В семинарии преподавалось также иконописание. При семинарии имелась образцовая церковно-приходская школа.

При епископе Феогносте (Лебедеве) Астраханская духовная семинария переведена из зданий, находящихся при Входо-Иерусалимской церкви, в новое помещение, так как прежнее помещение не соответствовало новому Уставу духовных семинарий, по которому вместо трёх классов с двухгодичным курсом положено было шесть классов с одногодичным курсом.

В Астраханской духовной семинарии была богатая библиотека.

Астраханская духовная семинария просуществовала до ноября 1918 года, когда, вследствие декрета Советского правительства об отделении Церкви от государства, все её помещения были национализированы.

Ректоры 

 Сильвестр (Лебединский) (1791 — 1794)
 Дионисий (Цветаев) (10 августа 1811 — 1817)
 Ириней (Ключарёв) (30 октября 1824 — октябрь 1825)
 Агапит (Вознесенский) (27 февраля 1829 — 22 сентября 1831)
 Иосиф (Позднышев) (1831)
 Аполлинарий (Вигилянский) (1834 — 1844)
 Вассиан (Чудновский) (28 февраля 1846 — 21 февраля 1854)
 Аполлос (Беляев) (21 февраля 1854 — 26 октября  1856)
 Вениамин (Карелин) (15 декабря 1859—1862)
 Ианнуарий (Попов-Вознесенский) (4 октября 1862—1868)
 Александр (Хованский) (26 июля 1868 — ?)
 архимандрит Амвросий (5 апреля 1882 — 13 мая 1883)
 Кирилл (Лопатин) (1899—1900)
 архимандрит Иоанн (Левицкий) (29 ноября 1900—1908)
 Феодор (Лебедев) (1908—1911)
 протоиерей Николай Летницкий (1911—1918)

Выпускники 
См. 

 1798
 Герасим Покровский
 1814
 Илья Александров
 1858
 Александр Летницкий
 1860
 Иван Ястребов
 1868
 Никифор Каменский
 1888
 Илья Ястребов

Примечания

Литература 
 Леонтьев Н. Ф. В каком году последовало открытие Астраханской духовной семинарии. — Астрахань, 1892. — 10 с.
 Пичугин П. В. Из истории Астраханской духовной семинарии и ее библиотеки в XVIII веке // Румянцевские чтения — 2014. материалы Международной научной конференции. Российская государственная библиотека. 2014. — С. 114—120.
 Пичугин П. В. Астраханская духовная семинария: страницы истории (конец XVIII — начало XIX вв.) // Имидж и маркетинг территорий: опыт и перспективы развития в бизнесе, культуре, туризме и образовании: Материалы XV международного симпозиума по имиджелогии. 2017. — C. 195—202
 Акишин С. Ю. Об авторстве «Дневника воспитанника Астраханской духовной семинарии» (ОР РНБ. Ф. 253. Д. 782). А. А . Нартов или А. А. Дмитриевский? // Церковь. Богословие. История. материалы V Международной научно-богословской конференции, посвященная Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской. 2017. — С. 218—224.
 Власова Н. В. Миссионерская направленность в преподавательском процессе Астраханской духовной семинарии // Астраханские Петровские чтения. Материалы IV Международной научной конференции. Ответственный редактор и составитель: Е. Г. Тимофеева, А. О. Тюрин. 2020. — С. 144—146.
 Глазков А. П. Астраханская семинария как источник просвещения в Астрахани (к вопросу о становлении богословского образования в регионе) // Астраханские Петровские чтения. Материалы IV Международной научной конференции. Ответственный редактор и составитель: Е. Г. Тимофеева, А. О. Тюрин. 2020. — С. 148—151.

Ссылки 
 Семинария Астраханская духовная на сайте «Русское православие».

Астраханская духовная семинария